Lycées portant le nom de Stéphane Hessel (1917-2013) : 
 le lycée Stéphane-Hessel (Épernay) (ou lycée européen polyvalent Stéphane-Hessel) à Épernay (Marne, Grand Est ; académie de Reims)
 le lycée Stéphane-Hessel (Toulouse) à Toulouse (Haute-Garonne, Occitanie ; académie de Toulouse)